Марк Аврелій — ім'я, яке використовувалось людьми з роду Авреліїв. Найбільш відомі з них римські імператори з династії Нерва-Антонін (серед них Цезар Марк Аврелій Антонін Август, який більш відомий як Марк Аврелій).

Римські імператори 

 Марк Аврелій (, також Марк Аврелій Антонін; 26 квітня 121, Рим — 17 березня 180, Віндобона тепер Відень) — римський імператор з 161 року, належить до династії Антонінів.
 Марк Аврелій Кар (; 230, Нарбонн, Далмація, Римська імперія — 283, Межиріччя, Персія) — римський імператор у 282 — 283 роках.
 Марк Аврелій Карін (; ? — 285) — римський імператор у 283 — 285 роках.
Деякі римські імператори мали в своєму імені Марк Аврелій, але вони відомі під іншими іменами: Коммод, Геліогабал, Клавдій Готський тощо.

Римські роди

Аврелії Котта 
 Марк Аврелій Котта — еділ плебеїв у 216 році до н. е.
 Марк Аврелій Котта — легат у 189 році до н. е.
 Марк Аврелій Котта (; близько 94 до н. е. — після 49 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор.
 Марк Аврелій Котта (? — після 67 до н. е.) — державний діяч часів Римської республіки, консул 74 року до н. е., син Марка Аврелія Котта, претора.
 Марк Аврелій Котта Максим Мессалін (; 14 до н. е. — після 36 року н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 20 року.

Аврелії Скаври 
 Марк Аврелій Скавр () — римський державний діяч і воєначальник, консул-суффект Римської республіки в 108 році до н. е..

Інші 
 Марк Аврелій Клеандр (часто просто Клеандр; , ? — 190) — фригієць, улюбленець імператора Коммода.